

Sigle 
 Divisione Trasmissione e Diffusione – settore della RAI, sostituito nel 2000 da Rai Way
 Document Type Definition – definizione del tipo di documento XML

Codici 
 DTD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Datadawai (Indonesia)

Musica 
 D.T.D. – traccia dell'album discografico No Said Date di Masta Killa del 2004